El nombre Christiania puede referirse a:
 la ciudad noruega de Oslo entre 1624 y 1925;
 la Ciudad libre de Christiania, un barrio de la ciudad danesa de Copenhague;
 Christiania (banda), una banda de música rock española.